Discovery Home puede referirse a:
Discovery Home o Discovery Home & Leisure, un canal digital de cable fundado en 1998 y actualmente llamado Destination America.
Discovery Home & Health, un canal de televisión del Reino unido conocido como Discovery Health.